Fairwater kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fairwater, Torfaen, community i Wales, 
 Fairwater, Cardiff, community i Wales,

USA 

 Fairwater (ort), Wisconsin, Fond du Lac County, 

Robotskapade USAförgreningar